Guy Cimino, acteur, scénariste et metteur en scène français ;
 Joe Cimino (1969-), homme politique canadien ;
 Leonardo Cimino (1917-2012), acteur américain d'origine italienne ;
 Michael Cimino (1939-2016), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Michael Cimino (1999-), acteur américain ;
  (1927-2012), dessinateur italien ;
 Rosalba Cimino (1990-), femme politique italienne.

Toponyme 
 Abbaye de San Martino al Cimino, ancien monastère cistercien italien ;
 Soriano nel Cimino, commune italienne.